Mathonex steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Seynod im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Samoëns im Département Haute-Savoie, Frankreich